Reinermann ist der Familienname von:

 Friedrich Christian Reinermann (1764–1835), Landschaftsmaler
 Heinrich Reinermann (* 1937), Professor an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
 Jana Reinermann (* 1987), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Musical- und Theaterdarstellerin